«Эй Си Сент-Лу́ис» () — бывший американский футбольный клуб из города Сент-Луис, штата Миссури. В 2010 году выступал во временной переходной лиге , втором по уровню профессиональном дивизионе футбола США.

История 
После нескольких неудачных попыток получить для Сент-Луиса франшизу MLS, Джефф Купер, владелец женского футбольного клуба «», переориентировал свои усилия на создание клуба второго по уровню дивизиона. 10 ноября 2009 года стало известно, что новая команда из Сент-Луиса вместе с шестью клубами, покинувшими лигу , сформирует новую ещё не названную лигу второго дивизиона, которая возьмёт старт в апреле 2010 года.

8 декабря 2009 года было объявлено, что новый клуб новой Североамериканской футбольной лиги (NASL) получил название «Атлетик Клаб оф Сент-Луис» (Athletic Club of St. Louis), сокращённо «Эй Си Сент-Луис» (AC St. Louis), был представлен первый главный тренер клуба — Клод Анелька, старший брат игрока сборной Франции Николя Анелька, было сообщено о присоединении к Куперу двух соинвесторов.

7 января 2010 года Федерация футбола США объявила, что временным решением конфликта между USL и NASL, дошедшего до судебных разбирательств, будет создание на сезон 2010 года новой профессиональной лиги , в которую войдут клубы из USL и NASL.

1 февраля 2010 года «Эй Си Сент-Луис» подписал первого игрока, Стив Ролстон, отыгравший 14 сезонов в MLS, рекордсмен высшей лиги по проведённым матчам (378) и голевым передачам (135), также стал ассистентом главного тренера.

Свой дебютный матч клуб провёл 10 апреля 2010 года против «Каролины Рэйлхокс», потерпев поражение со счётом 0:2. Первую победу клуб добыл 2 мая 2010 года в своём пятом матче, обыграв со счётом 1:0 «Кристал Пэлас Балтимор» благодаря голу Манюэля Канте.

К маю 2010 года клуб столкнулся с финансовыми проблемами — основные инвесторы, братья Санджив и Химал Ваид, прекратили финансирование «Эй Си Сент-Луис» и «Сент-Луис Атлетика». Несмотря на то что Купер продолжил финансирование клубов, «Атлетику» не удалось спасти. Меры по сокращению расходов включали высвобождение денег из фонда заработной платы: Ролстон, имевший дорогостоящий контракт, вернулся в «Нью-Инглэнд Революшн», контракты игроков, не проживавших в районе Сент-Луиса, были выкуплены для расторжения.

24 июня 2010 года Клод Анелька был уволен, в десяти матчах при нём клуб смог набрать лишь семь очков (два выигрыша и одна ничья), главным тренером был назначен местный специалист Дейв Скилли. «Эй Си Сент-Луис» закончил сезон 2010 года на предпоследнем месте и в своей конференции, и в лиге, не пробившись в плей-офф.

В течение последующего межсезонья Купер пытался продать клуб ради его сохранения, но и это усилие не увенчалось успехом. «Эй Си Сент-Луис» прекратил существование в январе 2011 года.

Последний состав 
По состоянию на 30 ноября 2010 года. Источник:

Список тренеров 
  Клод Анелька (2010)
  Дейв Скилли (2010)

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Фан-сайт клуба

Сент-Луис
Спортивные клубы Сент-Луиса